Сирик — многозначное понятие:

 Сирик — река в России, приток Уркана (Верхнего Уркана) (бассейн Амура).
 Сирик — река в России, приток Тукси (бассейн Амура).
 Сирик — село в Джебраильском районе Азербайджана.

 Сирик (Siric) — имя, под которым архиепископ Сигерих Серьёзный (950—994) фигурирует в Англосаксонской хронике.
 Сирик, Валентин Иванович (1904—1973) — советский специалист в области маслодельной и сыродельной промышленности.
 Сирик, Дмитрий Иванович (1922—1944) — советский танкист, Герой Советского Союза.

См. также 
 Сирик-Макит — река в России, приток Уньи (бассейн Амура)
 Цирик